Le Sonnet 70 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : THat thou art blam'd ſhall not be thy defect,
For ſlanders marke was euer yet the faire,
The ornament of beauty is ſuſpect,
A Crow that flies in heauens ſweeteſt ayre.
So thou be good,ſlander doth but approue,
Their worth the greater being woo'd of time,
For Canker vice the ſweeteſt buds doth loue,
And thou preſent'ſt a pure vnſtayined prime.
Thou haſt paſt by the ambuſh of young daies,
Either not aſſayld,or victor beeing charg'd,
Yet this thy praiſe cannot be ſoe thy praiſe,
To tye vp enuy,euermore inlarged,
   If ſome ſuſpect of ill maskt not thy ſhow,
   Then thou alone kingdomes of hearts ſhouldſt owe.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

070